

Макар'євське — присілок, Далматовський район, Курганська область
 Макар'євське — село, Красногорський район, Алтайський край